Ein Homogenisator ist ein
 Laborgerät, eingesetzt zum Zellaufschluss oder um homogene Mischproben zu erzielen
 rotierendes Messer zum zerkleinern von Proben wie z. B. Lebensmittel
 verfahrenstechnischer Apparat in der Lebensmittel-, Pharma-/Kosmetikindustrie (insbesondere Milchindustrie), um Produkte in ihrer Konsistenz durch Homogenisieren zu stabilisieren und zu standardisieren